Карен Патриша (Пэт) Спурджин (, позднее — Питни (), род. 10 августа 1965 года) — американская спортсменка, олимпийская чемпионка 1984 года по стрельбе из винтовки. 

Родилась 10 августа 1965 года в городе Биллингс (штат Монтана), США. В настоящий момент проживает в городе Фэрбанкс (штат Аляска). На летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе завоевала золотую медаль . В возрасте 18 лет, будучи студенткой  (штат Кентукки), она стала первой олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.

В качестве волонтера Пэт Питни почти 20 лет работала помощником тренера команды «» из . С 1994 года команда университета 9 раз победила в престижных соревнованиях по стрельбе — .
В городе  находится стрельбище, названное в честь знаменитой спортсменки Пэт Спурджин.

Зимние Олимпийские игры 2014 
Пэт Питни была отобрана факелоносцем Эстафеты олимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Она приняли участие в олимпийской экспедиции атомного ледокола «50 лет победы» на Северный Полюс, где 11 факелоносцев — ученых из стран Арктического совета — торжественно зажгли Чашу Огня «Сочи 2014».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте ISSF

Стрелки США
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от США
Стрелки на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года